L'idée générale de rendement qualifie la manière dont une action, un procédé de transformation, un processus – dans lequel on a initialement entré quelque chose retourne le résultat prévu ou attendu, avec l'idée que ce rendu, retour, renvoi peut être plus ou moins performant du fait de l'existence d'imperfections, de gaspillage, de déchets, d'inertie :
 qui font que le rendement effectif obtenu diffère souvent du rendement prévu ;
 qui expliquent la variabilité de la performance qu'il s'agit alors de constater et de mesurer ;
 qui doivent être réduits par les opérateurs à la recherche d'une meilleure efficience.
Ainsi, le terme de rendement – exprimé de façon concrète et générale sous la forme d'un ratio entre le résultat obtenu et le nombre d'outils nécessaires à son efficacité – va dans la pratique être décliné selon des formulations différentes pour correspondre le plus étroitement et le plus fidèlement possible aux paramètres réels de chaque activité.

Aspects techniques 
 En physique, le rendement désigne le rapport entre l'efficacité énergétique réelle d'une machine thermique et son efficacité théorique maximale.
 En mécanique, le rendement d'un moteur à explosion exprime le ratio de la puissance mécanique restituée par rapport à la puissance thermique fournie par le carburant.
 En mécanique toujours, le rendement d'un moyen de transport peut être représenté par le concept de finesse généralisée illustré par le diagramme de diagramme de Gabrielli – von Kármán.
 En chimie, le rendement chimique d'une réaction est le nombre de moles de produit formé divisé par le nombre de moles de réactif limitant présent au début de la réaction.
 Dans le domaine des énergies renouvelables, le rendement d'une cellule photovoltaïque est le rapport entre l'énergie électrique générée par effet photovoltaïque et l'énergie électromagnétique reçue sous forme de rayonnement solaire.
 En électronique, le rendement exprime le rapport entre la puissance consommée et la puissance fournie par un circuit.
 En électrotechnique, le rendement d'un moteur électrique est donné par le rapport entre la puissance mécanique fournie et la puissance électrique absorbée.
 En biologie : rendement d'une culture bactérienne par exemple.
 Dans l’industrie pétrolière, le rendement est le pourcentage en poids de chacun des produits pétroliers intermédiaires ou finis, après passage d'un brut ou d'une charge dans une ou plusieurs unités de traitement. On dit les rendements d'un brut, d'un reformage catalytique, d'un gaz plant, etc. Chez les Anglo-Saxons, ce pourcentage est exprimé en volume.
 En agriculture, le rendement agricole est la production (en masse produite) par surface de terrain cultivé (généralement en hectare), quantité de semence, temps de travail de labour, ou autre. Dans le rendement viticole, la production de raisin s'exprime en (hectolitres).
 Dans les travaux publics, le rendement d'une pelle s'exprime en m par heure.

Aspects économiques

Production 

En microéconomie, l'étude du rendement suscite une réflexion permanente :
 l'étude des rendements factoriels en particulier examine les rendements procurés par la mise en œuvre de différentes combinaisons de facteurs de production (rendements croissants, non proportionnels ou constants) ;
 l'étude des rendements d'échelle examine les modalités et conditions dans lesquelles un accroissement de l'efficience (faire plus et/ou mieux avec moins de moyens) peut être obtenu à la suite de l'augmentation des volumes produits (rendements constants, croissants ou décroissants).

Finance 

 Le retour sur investissement (RSI), ou rendement du capital investi, est un ratio qui permet de mesurer la rentabilité d'un investissement.
 Le taux de rentabilité interne (TRI), est le taux de rentabilité implicite anticipé pour un projet.
 Il est donné par la valeur du taux d'actualisation tel que la somme des revenus actualisés à ce taux, diminuée de la somme des couts actualisés à ce taux, soit égale à zéro.
 Dans le tableur Excel (logiciel Microsoft Office), une fonction « TRI » est disponible pour le calculer.
 Le taux actuariel est une notion proche, qui vise à déterminer le rendement d'un ensemble de flux financiers, comme un emprunt bancaire ou obligataire ou encore d'un placement, en déterminant un taux calculé selon le modèle actuariel. 
 Le Price Earning Ratio, ou PER, désigne le rendement de l'action d'une entreprise.
 Il est exprimé sous la forme du rapport entre le cours de bourse de cette entreprise et son bénéfice après impôts (ramené à une action (bénéfice par action).
 Un bail de rendement est un contrat de location d'un bien d’équipement dans lequel le prix de location est indexé sur une définition contractuelle du rendement.

Référence

Voir aussi 
 Détour de production
 Division du travail
 Organisation du travail
 Productivité
 Rentabilité